Darlingtonia est un genre qui peut faire référence à :
 Darlingtonia Torrey, 1854 : un genre monotypique de plantes herbacées vivaces ;
 Darlingtonia Cochran, 1935 : un genre de serpents maintenant synonyme de Ialtris Cope, 1862.

Homonymie de genre en biologie